Glomérule (botanique) : inflorescence dense formée par le groupement de nombreuses fleurs sessiles ;
 Glomérule rénal : dans le rein, partie proximale du néphron.
 Glomérule olfactif : zone à très forte densité synaptique du bulbe olfactif